Семьдесят вторая дивизия :
 72-я пехотная дивизия (Российская империя)
 72-я стрелковая дивизия (РККА) — сформирована в 1936 году и в апреле 1941 года переформирована в 72-ю горнострелковую дивизию.
 72-я стрелковая дивизия — сформирована в декабре 1941 года.
 72-я гвардейская стрелковая дивизия — преобразована из 29-й стрелковой дивизии (II) в марте 1943 года.
 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия СССР
 72-я горнострелковая дивизия СССР
 72-я кавалерийская дивизия СССР
 72-я истребительная авиационная дивизия СССР
 72-я пехотная дивизия (Германия)
 72-я пехотная-дивизия (США)

См. также 
 73-я дивизия
 72-я отдельная механизированная бригада (Укр.)